Meierhof steht für
 Meierhof, Bauerngehöft oder -gebäude, in dem einmal der Verwalter (der Meier) eines adligen oder geistlichen Gutshofes gelebt hat

Meierhof ist der Ortsname von:
 Meierhof (Ahlefeld-Bistensee), Ortsteil der Gemeinde Ahlefeld-Bistensee, Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Meierhof (Floß), Ortsteil des Marktes Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Meierhof (Meierwik), ehemaliger Hof in Meierwik bei Flensburg, an dessen Standort heute der Alte Meierhof steht. 
 Meierhof (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Meierhof (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Meierhof (Obersaxen), Ortsteil der Gemeinde Obersaxen, Kanton Graubünden, Schweiz
 Meierhof (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Meierhof (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Meierhof (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

 Meierhof (Gemeinde Bernstein), Ortsteil von Bernstein, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Meierhof (Gemeinde Güttenbach), Ortsteil von Güttenbach, Bezirk Güssing, Burgenland
 Meierhof (Gemeinde Wolfau), Ortsteil der Gemeinde Wolfau, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Meierhof (Gemeinde Bernhardsthal), Meierhof in der Gemeinde Bernhardsthal, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Meierhof (Gemeinde Lassee), Meierhof in der Marktgemeinde Lassee, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Meierhof (Gemeinde Berg), Ortschaft von Berg im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Meierhof (Gemeinde Reichersberg), Ortslage von Reichersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Meierhof (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Rotte in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Meierhof (Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark), Ortsteil von St. Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Maierhof
 Meyerhof
 Mairhof
 Mayerhof
 Mayrhof (Begriffsklärung)